A praia do Pecado localiza-se no município brasileiro de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. É uma continuação da praia dos Cavaleiros, no encontro com a lagoa de Imboassica, já no limite com o município de Rio das Ostras. Ideal para a prática do surfe e do bodyboard, é também muito procurada para pesca submarina e pesca de linha.

Pecado